Wright Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wright Township (Indiana)
 Wright Township (Pottawattamie County, Iowa)
 Wright Township (Wayne County, Iowa)
 Wright Township (Hillsdale County, Michigan)
 Wright Township (Ottawa County, Michigan)
 Wright Township (Minnesota)
 Wright Township (North Dakota)
 Wright Township (Oklahoma)
 Wright Township (Pennsylvania)
 Wright Township (South Dakota)